Zaglušivanje (eng. jamming)  je skup metoda i tehnologija koje se koriste da bi se ometao rad nekog tehnološkog sustava (radio komunikacije, mobitelna mreža, Internet),  politički ili državni sustav,  religije, osoba,  ili kao metoda za stvaranje ometanja preko audio-vidnog područja bilo na razini države, lokalno (grad ili naselje) ili osobnom prostoru osobe. Cilj zaglušivanja jest da se uvede pometnja unutar nekog sustava da bi se taj sustav zavarao, uništio ili zavarao tako da odluke koje bi se napravile u tako ometanom sustavu bi bile na korist onih koji su prouzrokovali ta ometanja. Zaglušivanje se koristi od pamtivjeka u kojem se ciljano napada na izabrane osobe ili skupine tako da se s uznemiravanjima bilo psihološkog ili fizičkog pritiska (buka, zvuk.)  stvorili neravnotežu i tako naveli svoje suparnike/neprijatelje na pogrešnu odluku. Pojavom radio/TV tehnologije, tehnologije sonara, radara, i elektorničkih komunikacija zaglušivanje se koristi kao tehnika ratovanja, bilo da bi se omeo rad sustava ili da bi se uveli lažni signali u neki sustav da bi se ostvario zadati cilj: maskiranje objekata napadača (ratnih zrakoplova ili podmornica), ili da bi se totalno onesposobili ti sustavi u korist napadača.

Povijest

Uporaba

Ometanje radio komunikacija

Ometanje rada sonara

Ometanje radara

Ometanje državnih sustava i organa

Ometanje političkih stranaka i političara

Metoda pritiska manjinskih skupina na širu javnost

Bibliografija

 Richard Poisel, Modern Communications Jamming Principles and Techniques, Artech House, 2004.

Izvori

Povezani članci 

 Specijalni rat
 dezinformacija

Vanjske poveznice

Komunikacije
Vojska